В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Габріела Сабатіні (Переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
 Відсутня
  Джиджі Фернандес (3-тє коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)

 Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (3-тє коло)
 Сабін Аппельманс (2-ге коло)
 Забіне Гак (2-ге коло)
 Жюлі Алар-Декюжі (3-тє коло)
 Наташа Звєрєва (1-ше коло)
 Джиджі Фернандес (чвертьфінал)
 Радка Зрубакова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Sydney International